Haller Gábor (1558–1608) nemes, főispán
 Haller Gábor (1614–1663) erdélyi főgenerális, naplóíró
 Haller Gábor (1749–1822) erdélyi kincstartó, császári és királyi kamarás

Jegyzetek